Garmārūd kan syfta på följande platser:

Iran 

 Garmārūd (ort i Iran), Qazvin, 
 Darreh-ye Ābgarm (dal i Mazandaran), 

Robotskapade Iranförgreningar